Servei Meteorològic de Catalunya
 Petit Núvol de Magalhães de l'anglès Small Magallanic Cloud